— японське прізвище.

Відомі носії 
 Такеуті Дзюнко (1972) — японська сейю, актриса.
 Такеуті Кен (1978) — японський сейю.
 Такеуті Марія (1955) — японська співачка, авторка пісень.
 Такеуті Наоко (1967) — японська манґака.
 Такеуті Таку (1987) — японський стрибун з трампліна.
 Такеуті Томока (1983) — японська сноубордистка.
 

Японські прізвища